Пётр Пахо́мов: Пахомов, Пётр Алексеевич (1811—1874) — русский генерал-лейтенант, участник Крымской войны.
 Пахомов, Пётр Михайлович (1921—1993) — Герой Советского Союза.